Меню:
 Меню — это перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.
 Меню в информатике — элемент интерфейса пользователя.
 Контекстное меню.

Фамилия 
 Меню, Ален — швейцарский автогонщик.
 Меню де Мени, Фелисьен (1860—1930) — французский композитор и энтузиаст эсперанто.